Česká baseballová extraliga, zkráceně Extraliga (ExL), je název pro nejvyšší baseballovou ligu v ČR pořádanou Českou baseballovou asociací (ČBA). Tato soutěž je pořádána od roku 1993, stejně jako Český baseballový pohár.

Česká baseballová extraliga sestává ze základní části, Nadstavby o titul, playoff a Nadstavby o udržení extraligy. Základní část extraligy hraje deset družstev systémem čtyřikrát každý s každým. Prvních šest družstev v základní části postupuje do Nadstavby o titul. Poslední dvě družstva hrají Nadstavby o udržení v Extraligy, o kterou hrají s prvními čtyřmi týmy z 1. ligy.

V semifinále se střetnou první čtyři týmy Nadstavby o titul. Vítězové semifinále se pak utkají o titul ve finále (Czech Series), která se hraje na čtyři vítězná utkání.

Celkové pořadí extraligy se určuje následovně:
 1. místo – vítěz Czech Series, získává pro příslušný rok titul „Mistr ČR v baseballu“,
 2. místo – poražený finalista play-off o titul,
 3. až 4. místo – pořadí dle série o 3. místo
 5. až 6. místo – pořadí dle série o 5. místo
 7. až 8. místo - První čtyři týmy Nadstavby o udržení extraligy, ve které se utkávají poslední dva celky extraligy po základní části a první 4 týmy 1. ligy po základní části.

Konečné pořadí České baseballové extraligy 

 
České baseballové soutěže